Ananke može značiti:

 Ananke (mjesec), Jupiterov satelit
 Ananka, majka Mojra i Adrasteje u grčkoj mitologiji
 Ananke (sastav), belgijski jazz sastav